Rapino eller Räpina kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Räpina, ort, Põlva län, Räpina vald,

Italien 

 Rapino, Teramo, ort, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Rapino, kommun, Abruzzo, Provincia di Chieti, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar